

Demografie 
Menno is een voornaam voor jongens. De naam komt oorspronkelijk uit de provincie Groningen en is afgeleid van de Friese naam Meine of Minne.

Geografie 
 Menno (South Dakota), plaats in Hutchinson County
 Menno (Paraguay), door Mennonieten gestichte kolonie in departement Boquerón(Chaco)

Jongensnaam